Waterman puede referirse a:

Empresas 
 Waterman Pen Company, empresa fabricante de plumas estilográficas.

Personas 
 Alan Tower Waterman (1892-1967), físico estadounidense,
 Alma May Waterman (1893-1977), micóloga estadounidense.
 Lewis Edson Waterman (1837-1901), fundador de Waterman Pen Company.
 Pete Waterman (1950-), productor musical británico.
 Steve Waterman (1960-), trompetista estadounidense
 Steve Waterman, matemático creador de la proyección cartográfica y del poliedro epónimos.

Lugares 
 Waterman, población estadounidense en el estado de Illinois.

Otros 
 Proyección mariposa de Waterman, proyección cartográfica creada por el matemático Steve Waterman.
 Waterman, es un asteroide que forma parte del cinturón de asteroides.
 Waterman, es un cráter de impacto que se encuentra en la cara oculta de la Luna.